Ernst Wilhelm Leberecht Tempel – niemiecki astronom;
 Wilhelm Tempel – esesman w obozach koncentracyjnych Lublin, Auschwitz-Birkenau i Dachau.